The Gathering – holenderski zespół rockowy
 The Gathering – płyta grupy Infected Mushroom
 The Gathering – płyta grupy Testament
 Magic the Gathering – kolekcjonerska gra karciana
 Gathering of Developers – wydawca gier komputerowych
 Babilon 5: Zgromadzenie (ang. Babylon 5: The Gathering) – pilot serialu Babilon 5
 The Gathering – impreza demoscenowa (slang. demoparty) odbywająca się w hali Vikingskipet w norweskim Hamar
 The Gathering – film w reżyserii Randala Kleisera
 The Gathering – LAN party